Амо́сова — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы 

 Амосова, Елена Георгиевна (1926—2003) — советская прядильщица, Герой Социалистического Труда.
 Амосова, Екатерина Николаевна (род. 1956) — советский и украинский кардиолог, ректор Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца.
 Амосова, Зинаида Степановна (род. 1950) — советская лыжница.
 Амосова, Наталия Николаевна (1911—1966) — советский лингвист, переводчик.
 Амосова, Серафима Тарасовна (1914—1992) — советская лётчица.

Составные фамилии 
 Амосова-Бунак, Ольга Фёдоровна (1888—1965) — русская советская художница.